Topônimos

 Itambé (Bahia) —  município do estado da Bahia
 Itambé (Paraná) —  município do estado do Paraná
 Itambé (Pernambuco) —  município do estado de Pernambuco
 Itambé do Mato Dentro —  município do estado de Minas Gerais
 Santo Antônio do Itambé —  município do estado de Minas Gerais

Outros
 Itambé (empresa) — cooperativa de produtores rurais

Desambiguações de topônimos